Руслан Леонтьевич Евкодимов (род. 1977) — российский военачальник, гвардии полковник, начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова (2021).

Биография 
Родился в г. Шуя в 1977 году.

В 1996 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. В 2001 году окончил училище.

После окончания училища был распределён в 217-й гвардейский парашютно-десантный Ивановский ордена Кутузова полк 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября.

Находился на должности командира батальона в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова бригаде.

В 2010 году окончил Общевойсковую орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённую, ордена Суворова академию Вооружённых Сил РФ.

Находился на должности начальника штаба 242-го учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск.

В 2015 году назначен на должность командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Принимал участие в военной операции России в Сирийской Арабской Республике.

В 2020 году поступил в Военную ордена Ленина, Краснознамённую, орденов Суворова и Кутузова академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

В 2021 году с отличием окончил академию Генерального штаба.

В 2021 году был назначен на должность начальника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

9 мая 2021 года принимал участие в параде на Красной площади посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Награды 
 Орден «За военные заслуги»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени с мечами
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени с мечами
 Медаль «За боевые отличия»
 Медаль «За воинскую доблесть» 1 степени
 Медаль «За воинскую доблесть» 2 степени
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «За отличие в военной службе» 1 степени
 Медаль «За отличие в военной службе» 2 степени
 Медаль «За отличие в военной службе» 3 степени
 Медаль «200 лет Министерству обороны»
 Медаль «За участие в военном параде в День Победы»
 Медаль За участие в военном параде в ознаменования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 Медаль «Генерал армии Маргелов»
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»
 Медаль За ратную доблесть
 Медаль 90 лет РВВДКУ им. Генерал армии В. Ф. Маргелова
 Медаль «Боевое содружество» (Сирия)

Примечания 

Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Выпускники Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Начальники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Награждённые медалью «За ратную доблесть»